La Prva savezna liga FNRJ 1960-1961, conosciuta semplicemente come Prva liga 1960-1961, fu la 32ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 15ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo terzo titolo, il primo negli ultimi 12 anni. Questa stagione fu anche il "lancio" della generazione dei giovani calciatori bianco-neri, passata alla storia come i Partizanove bebe ("i ragazzini del Partizan"), che domineranno il calcio jugoslavo negli anni successivi e che raggiungeranno la finale della Coppa dei Campioni 1965-1966.

Capocannonieri del torneo furono Zoran Prljinčević () e Todor Veselinović (), con 16 reti.

Questa stagione è iniziata insolitamente tardi per permettere alla nazionale olimpica jugoslava (interamente composta da giocatori della Prva liga) di partecipare – e di vincere l'oro – alle olimpiadi di Roma.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1961-1962
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata in Coppa delle Coppe 1961-1962
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1961-1962
      Retrocesse in Druga Liga 1961-1962

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1961-1963: .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Stjepan Bobek)
Giocatori (presenze/reti)Tomislav Kaloperović (22/7)Milutin Šoškić (22/0) (portiere)Velibor Vasović (22/1)Fahrudin Jusufi (22/0)Milan Galić (21/14)Milan Vukelić (20/8)Joakim Vislavski (20/5)Vladica Kovačević (18/4)Lazar Radović (17/3)Jovan Miladinović (16/2)Branislav Mihajlović (12/5)Aleksandar Jončić (11/0)Velimir Sombolac (9/0)Bora Milutinović (6/2)Bruno Belin (5/0)Ilija Mitić (5/0)Božidar Pajević (5/0)Milorad Milutinović (2/0)Miodrag Petrović (1/0)Dragomir Slišković (1/0)Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1960-1961
Kup Maršala Tita 1960-1961

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1959-1962 su historical-lineups
  Stagione 1960-1961 su HRnogomet
  Stagione 1960-1961 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1961
Campionato jugoslavo di calcio